Manasija peut renvoyer à :

 Monastère de Manasija, un monastère orthodoxe serbe situé près de Despotovac en Serbie
 Manasija, le nom serbe d'une ville de Roumanie, désignée, en roumain, sous le nom de Mărăşeşti